Freginals kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Freginals (ort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Freginals (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar